Финал Кубка африканских наций 2015 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2015, который состоялся 10 февраля между сборными Кот д’Ивуара и Ганы. Основное время матча закончилось вничью 0:0, Кот д’Ивуар одержал победу по пенальти 9:8. Матч проходил на стадионе Бата, в одноимённом городе, Экваториальная Гвинея.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

 Orange Africa Cup Of Nations, Equatorial Guinea 2015, CAFonline.com

Кубок африканских наций 2015
2015 год в Экваториальной Гвинее
Футбол в Экваториальной Гвинее
Февраль 2015 года
События 10 февраля
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кот-д’Ивуара по футболу